Madredeusense – abitanti di Madre de Deus de Minas
Madredeusense – abitanti di Madre de Deus